Il singolare degli Internazionali BNL d'Italia 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Juan Carlos Ferrero.

Novak Đoković ha vinto in finale 4–6, 6–3, 6–3 contro Stanislas Wawrinka.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Roger Federer (quarti di finale)
  Rafael Nadal (secondo turno)
  Novak Đoković (campione)
  Nikolaj Davydenko  (terzo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Andy Roddick (semifinale, ritirato per infortunio)
  David Nalbandian (secondo turno)
  James Blake (quarti di finale)

  Richard Gasquet (primo turno) 
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno) 
  Carlos Moyá (primo turno) 
  Fernando González (terzo turno, infortunato) 
  Juan Mónaco (secondo turno) 
  Tommy Robredo (quarti di finale) 
  Paul-Henri Mathieu (primo turno) 
  Andy Murray (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2008
ATP Tour 2008